Бокас-дель-Торо ( «вуста бика»):
 Бокас-дель-Торо — провінція Панами.
 Бокас-дель-Торо — головне місто провінції Бокас-дель-Торо.
 Бокас-дель-Торо — архіпелаг, на якому розташована провінція Бокас-дель-Торо.